Table des caractères Unicode U+16E40 à U+16E9F.

Médéfaïdrine (ou médéfidrin) (Unicode 11.0) 
Caractères utilisés pour l’écriture médéfaïdrine (ou médéfidrin). Lettres majuscules, minuscules, chiffres décimaux, nombres, chiffres alternatifs, signes de ponctuation et symboles.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (16000-16FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références

Liens externes 
   Medefaidrin, table sur le site Unicode.

016E4